Enzo Larrosa – calciatore uruguaiano
 José Silvano Puente Larrosa – ex calciatore uruguaiano
 Luis Larrosa – ex cestista uruguaiano
 Omar Larrosa – ex calciatore argentino